Saint-Antoine peut faire référence a de nombreux lieux, édifices ou autres, nommés d'après l'un des saints chrétiens de ce nom :

Religion 
 Saint-Antoine le Grand (251-356)
 Saint-Antoine de Padoue (1195-1231)

Toponymes

Saint-Antoine, village du Nouveau-Brunswick, au Canada
 Saint-Antoine, ancienne ville du Québec, fusionnée à la ville de Saint-Jérôme en 2002
 Saint-Antoine, ancienne circonscription fédérale du Québec (1892-1933)
 Saint-Antoine—Westmount, ancienne circonscription fédérale du Québec (1933-1966)
 Saint-Antoine-sur-Richelieu, municipalité dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu au Québec, située dans la région administrative de la Montérégie.
 Saint-Antoine-de-Tilly, municipalité dans la municipalité régionale de comté de Lotbinière au Québec, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, municipalité dans la municipalité régionale de comté de Montmagny au Québec, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Antoine, quartier de Montréal
 Saint-Antoine, centre d'hébergement de Québec



Églises

Communes françaises 
 Saint-Antoine, dans le Cantal
 Saint-Antoine, dans le Doubs
 Saint-Antoine, dans le Gers
 Saint-Antoine, ancienne commune du département de la Gironde auj. une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Val de Virvée
 Saint-Antoine-Cumond, en Dordogne
 Saint-Antoine-d'Auberoche, en Dordogne
 Saint-Antoine-de-Breuilh, en Dordogne
 Saint-Antoine-de-Ficalba, en Lot-et-Garonne
 Saint-Antoine-de-Rochefort, ancienne commune française de la Sarthe, auj. intégrée à La Ferté-Bernard
 Saint-Antoine-du-Queyret, en Gironde
 Saint-Antoine-du-Rocher, en Indre-et-Loire
 Saint-Antoine-l'Abbaye, en Isère; tombeau de saint Antoine le Grand.
 Saint-Antoine-la-Forêt, dans la Seine-Maritime
 Saint-Antoine-sur-l'Isle, en Gironde

Autres lieux 
 Faubourg Saint-Antoine à Paris, quartier des artisans du meuble, où se trouvait la bastille Saint-Antoine (la Bastille).
 Hôpital Saint-Antoine, hôpital parisien.
 Hôpital Saint-Antoine à Reims. 
  Saint-Antoine est un quartier du  de Marseille.
 lieu-dit et Chapelle Saint-Antoine de Ploërmel (Morbihan)
 Ballon Saint-Antoine, un sommet du massif des Vosges.
Le château Saint-Antoine, à Marseille, rendu célèbre par les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, c'est le "Château du comte".
 Saint-Antoine, quartier de Colmar
 Saint-Antoine, quartier d'Angers
 Saint-Antoine, quartier de Grasse
 Saint-Antoine, quartier agriculturel de Montreuil
 Saint-Antoine, quartier de Mâcon
 Saint-Antoine, quartier d'Oran

Saint-Antoine, nom français de Sint Anthonis, commune néerlandaise du Brabant-Septentrional

Saint-Antoine, commune suisse du canton de Fribourg

Grottes de Saint-Antoine à Tchernihiv, 
 Grottes de Saint-Antoine à Kiev.

Dans les arts 
 , un thème artistique traité par différents peintres ou écrivains.
 Saint-Antoine, nouvelle de Guy de Maupassant extraite des Contes de la bécasse (1883).

Voir aussi 

 Grand-Saint-Antoine, un village du Nouveau-Brunswick;
 Grand Saint-Antoine, navire qui apporta la peste à Marseille en 1720.

Autres langues 
 En portugais (Brésil -Santo Antônio-, Portugal -Santo António- et autres pays lusophones), voir .
 En espagnol, voir 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France